Die Krankheit Trypanosomiasis gliedert sich in
 Afrikanische Trypanosomiasis
 Amerikanische Trypanosomiasis (siehe: Chagas-Krankheit)
 Trypanosomiasis bei Tieren (siehe: Trypanosomen, Nagana, Surra)